Игорь Кали́нин:
 Калинин, Игорь Александрович (род. 1959) — председатель Службы безопасности Украины.
 Калинин, Игорь Олегович (род. 1995) — российский, ранее украинский футболист.